Ґоморра — біблійне місто, знищене Богом за гріхи його мешканців.
 Ґоморра () — роман-репортаж Роберто Савіано 2006 року.
 Ґоморра () — італійський кримінальний фільм 2008 року.
 Ґоморра () — італійський телесеріал 2014 року.
 Ґоморра — серія «килимових бомбардувань» міста Гамбург, проведених військами союзників 25 липня — 3 серпня 1943.